Santa Luzia steht für:

Gemeinden in Brasilien:

 Santa Luzia (Bahia)
 Santa Luzia (Maranhão)
 Santa Luzia (Minas Gerais)
 Santa Luzia (Paraíba)
 Santa Luzia do Itanhy (Sergipe)
 Santa Luzia do Norte (Alagoas)
 Santa Luzia do Pará (Pará)
 Santa Luzia do Paruá (Maranhão)
 Santa Luzia D'Oeste (Rondônia)

Gemeinden in Portugal:

 Santa Luzia (Angra do Heroísmo), Gemeinde im Concelho de Angra do Heroísmo
 Santa Luzia (Ourique), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Ourique
 Santa Luzia (São Roque do Pico)
 Santa Luzia (Tavira)
 Santa Luzia (Funchal)

Sonstiges:
 Santa Luzia (Kap Verde), Insel 
 Talsperre Santa Luzia, Portugal

Siehe auch:
 Santa Lucia
 Citânia de Santa Luzia